Катафалк Линкольна — одна из государственных реликвий США, катафалк, спешно собранный в 1865 году для размещения гроба с телом Авраама Линкольна, в то время как оно было размещено в Ротонде Капитолия. С тех пор катафалк используется для размещения гробов всех тех людей, с кем проходит прощание в Ротонде Капитолия. Когда катафалк Линкольна не используется, он хранится в  в небольшой сводчатой ​​камере. Ранее он хранился в месте, известном как названием «», которое изначально предназначалось, но никогда не использовалось, как место захоронения Джорджа Вашингтона, первого президента Соединённых Штатов.

Ни один закон, письменное правило или постановление не определяют, с кем прощаются в Ротонде Капитолия и чей гроб может быть установлен на этот катафалк. По принятой практике, такое решение выносится совместно президентом США и Конгрессом, с согласия семьи покойного или, в случае неизвестных солдат — по инициативе одного из подразделений армии США. За время после смерти Линкольна катафалк использовался 34 раза — 31 раз для прощания с гражданами США, имеющими личные заслуги перед нацией, и трижды — для прощания с неизвестными солдатами Первой Мировой, Второй Мировой и Корейской, Вьетнамской войны.

Достопримечательности США
Авраам Линкольн